Hołyszów – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie rówieńskim
 Hołyszów – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie łuckim